Тану́зий Геми́н (; II—I века до н. э.) — древнеримский историк из плебейского рода Танузиев. На сохранившиеся фрагменты его труда ссылались в своих произведениях Сенека, Плутарх и Светоний. О жизни Танузия почти ничего не известно.

Сочинения 
Согласно Сенеке, он был автором объемного исторического сочинения «Анналы» (или «История»), по-видимому, написанного в стихотворной форме. До наших дней они не дошли. Сенека сравнивает долгую жизнь с его «Анналами», подчеркивая их объём.
Жизнь некоторых потому и долга, что похожа на «Анналы» Танузия.
В его работе содержались сведения о том, что Гай Юлий Цезарь участвовал в заговоре с Крассом, Публием Корнелием Суллой и Луцием Автронием, направленном против сената, в результате которого Марк Лициний Красс стал бы диктатором, а Цезарь — его начальником конницы.
Плутарх также использует сведения Танузия:
Танузий, правда, сообщает, что, когда сенат выносил постановления о празднике и жертвоприношениях в честь победы, Катон выступил с предложением выдать Цезаря варварам, чтобы очистить город от пятна клятвопреступления и обратить проклятие на того, кто один в этом повинен. Из тех, что перешли Рейн, четыреста тысяч было изрублено; немногие вернувшиеся назад были дружелюбно приняты германским племенем сугамбров.
Светоний упоминает некоторые детали из его работы:
Танузий добавляет, что из раскаяния или из страха Красс не явился в назначенный для избиения день, а потому и Цезарь не подал условленного знака: по словам Куриона, было условлено, что Цезарь спустит тогу с одного плеча.
Есть предположение, что Катулл, понося «Анналы» Волузия, называя их «cacata carta» («изгаженная бумажка»), имеет в виду работу Танузия.
Annales Volusi, cacata carta,
votum solvite pro mea puella.
(«Хлам негодный, Волузия анналы!
Вы сгорите, обет моей подружки»).

Также он награждает это сочинение эпитетами «electissima pessimi poetae» («худший вздор из дряннейшего поэта») и «pleni ruris et infacetiarum» («вздор нескладный, нелепица и бредни»).

Примечания

Литература 
 
 Луций Анней Сенека. Нравственные письма к Луцилию. Письмо XCIII.
 Плутарх. Сравнительные Жизнеописания. Цезарь.
 Гай Светоний Транквилл. Жизнь Двенадцати Цезарей. Божественый Юлий.
 Corpus Scriptorum Latinorum

Историки Древнего Рима